Il gruppo dell'overite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'overite 
 Juonniite
 Lun'okite
 Manganosegelerite
 Overite
 Segelerite
 Wilhelmvierlingite

Note 

Overite